Edward Murphy ou Ed Murphy peut référer à :

 Edward Murphy Jr. (1836-1911), un sénateur de l'État de New York;
 Edward Murphy (1905-1973), dit Eddie Murphy, un patineur de vitesse américain;
 Edward A. Murphy Jr. (1918-1990), un ingénieur en aérospatial américain à qui l'on doit la Loi de Murphy;
 Edward Regan Murphy (1961-), dit Eddie Murphy, un humoriste, acteur et producteur américain;
 Ed Murphy (1956 -), un joueur de basket-ball américain.